Saturday Night ("sabato sera/notte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Saturday Night – singolo dei Bay City Rollers del 1973, dall'album Rollin'
 Saturday Night! - The Album – album di Schoolly D del 1987
 Saturday Night – singolo di Whigfield del 1994, dall'album Whigfield
 Saturday Night – singolo degli Suede del 1997, dall'album Coming Up 
 Saturday Night – album delle Zhané del 1997
 Saturday Night – album dei The Bear Quartet del 2005
 Saturday Night – singolo di Natalia Kills del 2013, dall'album Trouble
Saturday Night - brano degli Eagles del 1973 dall'album Desperado

Teatro 
 Saturday Night – musical di Stephen Sondheim

Film 
 La coppia ideale (Saturday Night) –  del 1922 diretto da Cecil B. DeMille
 Saturday Night – documentario del 2010 diretto da James Franco